Hidaka kan avse:

Hidaka, Saitama - en stad i Saitama prefektur, Japan

Personer
Noritaka Hidaka (1947-), en japansk fotbollsspelare
Usaburo Hidaka (1920-talet), en japansk fotbollsspelare